UVE steht für:
 UV-aktivierte Eigenbluttherapie, siehe UV-bestrahltes Blut

uve steht für:
 Westuveanische Sprache (ISO-639-3-Code)

Uve ist ein männlicher Vorname:
 Uve Schikora (* 1942), deutscher Rockmusiker, Komponist und Musikproduzent
 Uve Schmidt (1939–2021), deutscher Schriftsteller und Lyriker
 Uve Teschner (* 1973), deutscher Hörspiel- und Hörbuchsprecher

Abkürzung